Jättesliden (Reynoutria) är ett släkte av slideväxter som beskrevs av Maarten Willem Houttuyn. Jättesliden ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slideväxter

de:Flügelknöteriche